Dieser Artikel befasst sich mit der französischen Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien.

Qualifikation 
Frankreich konnte sich erstmals seit der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 wieder für ein WM-Turnier qualifizieren. Die Qualifikation verlief allerdings holprig und wurde erst am letzten Spieltag entschieden. Vor dem letzten Spiel führte Bulgarien die Tabelle der Europagruppe 5 an, denen gegen Frankreich ein Unentschieden gereicht hätte. Frankreich gewann das Spiel jedoch mit 3:1 und konnte die Reise nach Argentinien buchen.

Kader

Französische Spiele bei der WM 1978  
 Frankreich – Italien 1:2 – Tore: 1:0 Lacombe (1.), 1:1 Rossi (29.), 1:2 Zaccarelli (52.)
 Frankreich – Argentinien 1:2 – Tore: 0:1 Passarella (45.), 1:1 Platini (60.), 1:2 Luque (72.)
 Frankreich – Ungarn 3:1 – Tore: 1:0 Lopez (22.), 2:0 Berdoll (37.), 2:1 Zombori (41.). 3:1 Rocheteau (42.)

Frankreich konnte in den beiden ersten Spielen überzeugen, verlor jedoch beide Male unglücklich, so dass nach dem zweiten Spiel bereits feststand, dass Frankreich die Vorrunde nicht überstehen würde. Das Spiel gegen Ungarn hatte nur noch statistischen Wert und Trainer Hidalgo setzte vor allem Spieler ein, die in diesem Turnier bisher noch nicht zum Zuge gekommen waren.

1978
Frankreich